Der Begriff Selbstbedienungsgerät ist mehrdeutig; er bezeichnet:

 einen Selbstbedienungsautomat
 ein Selbstbedienungsterminal